Ljubinje est un toponyme qui peut désigner :
Ljubinje, une ville et une municipalité située en Bosnie-Herzégovine et dans la République serbe de Bosnie ;
Ljubinje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Veliko Gradište, district de Braničevo.